Rezultati Prvenstva Avstralije 1940 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Adrian Quist je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  John Bromwich (polfinale)
  Adrian Quist (prvak)
  Harry Hopman (četrtfinale)
  Jack Crawford (finale)
  Vivian McGrath (polfinale)
  Max Newcombe (četrtfinale)
  Bill Sidwell (četrtfinale)
  Jack Harper (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1940